Al-Misanna (Afrin) – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo, w dystrykcie Afrin
 Al-Misanna (Al-Bab) – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo, w dystrykcie Al-Bab